Il doppio del torneo di tennis Emerald Coast Association of Realtors $25,000 Women's Challenger 2007, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio dell'Emerald Coast Association of Realtors $25,000 Women's Challenger 2007, torneo di tennis che faceva parte dell'ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2007, è stato vinto da Angelika Bachmann e Tetjana Lužans'ka (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Marie-Ève Pelletier e Sunitha Rao (tds n. 3) con il punteggio di 7-5, 67-7, 7-64.

Teste di serie

  Angelika Bachmann /  Tetjana Lužans'ka (campionesse)
  Julie Ditty /  Chanelle Scheepers (quarti di finale)

  Marie-Ève Pelletier /  Sunitha Rao (finale)
  Ekaterina Makarova /  Lina Stančiūtė (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Emerald Coast Association of Realtors $25,000 Women's Challenger 2007